Fehsenfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Ernst Fehsenfeld (1853–1933), deutscher Verleger
 Katja Fehsenfeld (* 1969), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdB, siehe Katja Keul